
Termin -{R27}- ima više značenja.

 R-oznake, R27: Veoma toksično u kontaktu sa kožom
 Renault 27, familija automobila